Doré ist der Familienname folgender Personen:
 Adele Doré (1869–1918), österreichische Schauspielerin
 Daniel Doré (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Edna Doré († 2014), britische Schauspielerin
 Férébory Doré (* 1989), Fußballspieler der Republik Kongo
 Gustave Doré (1832–1883), französischer Maler und Grafiker
 Henri Doré (1859–1931), französischer Missionar und Sinologe
 Jacques Doré (1861–1929), belgischer Maler und Grafiker
 Jean Doré (1944–2015), kanadischer Politiker
 Jean-Marie Doré (1938–2016), guineischer Politiker
 Joseph Doré (* 1936), französischer Theologe und Geistlicher, Erzbischof von Straßburg
 Julien Doré (* 1982), französischer Sänger
 Michel Doré, französischer Automobilrennfahrer

Doré steht auch für:

 Doré Lake, ein See in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Société Doré, ein französischer Hersteller von Automobilen

Siehe auch:
 Dorée